Tommy Haas era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto in semifinale da Martin Kližan, il quale ha successivamente vinto il torneo sconfiggendo in finale Fabio Fognini per 2-6, 6-1, 6-2.

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Fabio Fognini (finale) 
 Tommy Haas (semifinale)
 Michail Južnyj (secondo turno)
 Gaël Monfils (ritirato)

  Philipp Kohlschreiber (primo turno) 
  Feliciano López (primo turno)
  Andreas Seppi (quarti di finale)
<li>  Ivan Dodig (primo turno)

Qualificati 

  Jan-Lennard Struff (semifinali)
  Albert Ramos (secondo turno)

  Martin Kližan (campione)
  Thomaz Bellucci (quarti di finale)

Lucky loser

  Michael Berrer (primo turno)

<li>  Ričardas Berankis (quarti di finale)

Wildcard 

  Dustin Brown (secondo turno)
  Peter Gojowczyk (primo turno)

<li>  Alexander Zverev (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 2014
ATP World Tour 2014